Bäckvall är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bertil Bäckvall (1923–2012), svensk fotbollsspelare och tränare
 Jan-Erling Bäckvall (född 1947), svensk kemist
 Lars Bäckvall (1858–1935), svensk arkitekt och hembygdsforskare

Svenska efternamn